Красная Стрелица — название населённых пунктов в России:

 Красная Стрелица — посёлок в Хомутовском районе Курской области.
 Красная Стрелица — посёлок в Дмитровском районе Орловской области.

См. также 
 Стрелиц
 Стрелица